Pot Black 2005 – nierankingowy, zaproszeniowy turniej, który odbył się w dniu 29 października 2005 roku w hali Royal Automobile Club w Londynie. Każdy mecz składał się tylko z jednego frame'a.

Zwycięzcą zmagań został Matthew Stevens. Najwyższego breaka turnieju (111 punktów) uzyskał finalista turnieju Shaun Murphy. Był to dopiero piąty break stupunktowy w historii Pot Black.

Drabinka turniejowa

Linki zewnętrzne 
 Turniej Pot Black w serwisie 147.pl

2005 w sporcie
2005
2005 w Anglii
Sport w Londynie